Лондон 1872 — 3-й международный шахматный турнир, проходивший с 2 по 14 июля. 8 участников играли по круговой системе; ничьи переигрывались.

Турнирная таблица

Примечания

Литература 
 Греков Н. И. История шахматных состязаний. 2-е изд. М.: Физкультура и туризм, 1937. С. 28.

Ссылки 
 Партии турнира на сайте PgnMentor.com

Лондон (шахматный турнир)
Июль 1872 года
1872 год в шахматах
1872 год в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1872 году